Vrelo (sin. izvor, studenac), mjesto gdje izvire voda

Naselja u BiH:
 Vrelo (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Vrelo (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Vrelo (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići

Naselja u Srbiji:
 Vrelo (Ub, Srbija), naselje u općini Ub
 Vrelo (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac

Povezani članci:
 vrela (razdvojba)